Ich bin Frankie ist eine US-amerikanische Drama-Fernsehserie, die bei Nickelodeon ausgestrahlt wurde.

Handlung 
Sigourney, eine Wissenschaftlerin, die in der Firma EGG (Electronic Giga Genetics) arbeitet, entwickelt ein jugendliches Androidenmädchen namens Frankie. Als der Chef von EGG, Mr. Kingston, plant, Frankie für das Militärunternehmen WARPA (Weaponized Android Research Project Agency) für das Projekt Q einzusetzen, kündigt Sigourney ihren Job und schmuggelt Frankie aus EGG heraus und zieht mit ihrer Familie so weit wie möglich von EGG weg, damit Frankie ein normales Leben führen kann. Während Frankie sich an ein normales Leben als Highschool-Schülerin an der Sepulveda High gewöhnt, freundet sie sich mit einem Mädchen namens Dayton an und bekommt eine Rivalin namens Tammy. Während sie und ihre Familie versuchen, das Geheimnis zu wahren, damit die EGG sie nicht findet, ist Mr. Kingston entschlossen, alles zu tun, um Frankie zu finden. Was Mr. Kingston nicht weiß, ist, dass er nicht der Einzige ist, der hinter ihr her ist.

Synchronisation

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Produktion 
Am 20. Januar 2016 gab Nickelodeon bekannt, dass es grünes Licht für die Serienproduktion von I Am Frankie gegeben hat und die erste Staffel 20 Episoden umfassen wird. Die Serie ist die erste globale Serie, die im neuen Viacom International Studio in Miami, Florida, produziert wird. Die Serie wurde ursprünglich unter dem Namen Yo Soy Franky von der argentinischen Autorin Marcela Citterio für Nickelodeon Latin America in Kolumbien produziert. Catharina Ledeboer, die zuvor an Emma, einfach magisch! und Talia in the Kitchen gearbeitet hat, adaptierte die Serie für das globale Publikum ins Englische. Es wurde angekündigt, dass die Produktion der Serie irgendwann im Jahr 2016 beginnen würde. Die Serie wurde offiziell am 11. September 2017 vorgestellt, nachdem am 4. September 2017 eine spezielle Vorschau auf die Premiere ausgestrahlt wurde. Die erste Folge wurde ab dem 21. August 2017 auf den Streaming-Plattformen von Nickelodeon verfügbar gemacht.

Nickelodeon verlängerte die Serie am 13. November 2017 für eine zweite Staffel. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel begannen im März 2018. Die zweite Staffel feierte ihre Premiere auf Nickelodeon mit einem speziellen Event am 11. August 2018; neue Episoden der zweiten Staffel wurden am 10. September 2018 fortgesetzt. Zusätzlich schlossen sich Amina Alzouma, Tommi Rose und Zachary S. Williams dem Hauptcast der Serie in der zweiten Staffel an.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Kinder- und Jugendfernsehserie
Fernsehserie (Nickelodeon)